«Цыганские напевы» до минор, соч. 20 () — сочинение испанского (и баскского) композитора Пабло де Сарасате. Опубликовано в 1878 году. Основано на венгерских мелодиях (в частности чардаше) и мотивах цыганской музыки. Продолжительность звучания — около десяти минут. Это наиболее известное произведение Сарасате, исполнялось крупнейшими музыкантами-виртуозами.

История создания 

Сарасате, как предполагают музыковеды, задумал «Цыганские напевы» в ходе своего визита в Будапешт весной 1877 года; сочинение было опубликовано в версии для скрипки с фортепиано в начале 1878 года лейпцигским издательством Бартгольфа Зенфа. Оркестрованная версия вышла там же в 1881 году. В обоих изданиях имеется посвящение Фридьешу Сарвади, секретарю венгерского посольства в Париже, мужу известной пианистки Вильгельмины Клаус-Сарвади.

В Будапеште Сарасате посетил Ференца Листа, дал несколько концертов и слышал, по его собственному признанию, народные песни и танцы в исполнении так называемых цыганских ансамблей. Как и многие его современники, Сарасате не делал различия между венгерской народной музыкой и цыганской музыкой. Это обычно объясняют тем, что венгерская народная музыка (в частности чардаш, родившийся из танцев гайдуков или, по другой версии, из танцев, исполнявшихся на вербовочных пунктах австро-венгерской армии, а также во время проводов в армию) часто исполнялась цыганскими ансамблями в самой Венгрии и в близких ей странах и регионах: Воеводине, Словакии, Словении, Хорватии, Трансильвании и Моравии. В основе четырёх частей «Цыганских напевов», возможно, лежат подлинные венгерские народные мелодии, услышанные композитором в обработке цыганского ансамбля.

Части 
Произведение состоит из четырёх частей, исполняемых без перерыва.

 Moderato. — Lento. — Un poco più lento. — Allegro molto vivace.

Инцидент с Сентирмаи 

Через несколько лет после публикации «Цыганских напевов» третья часть произведения оказалась под подозрением в плагиате. Автор мелодии, малоизвестный сейчас венгерский композитор , не хотел никакой компенсации за «плагиат» и, вероятно, был доволен, что его сочинение получило известность в составе «Цыганских напевов», но, возможно, в письме, адресованном Сарасате (оно не сохранилось, и об этом можно сделать вывод из сохранившегося ответного письма, направленного автору по инициативе Сарасате), намекнул, что он хотел бы быть упомянутым в качестве автора этой мелодии, или открыто требовал этого. Сохранилось письмо с извинениями, которое по просьбе Сарасате (сам композитор не знал немецкого языка) написал его концертмейстер и секретарь, немецкий пианист Отто Гольдшмидт. Краткое содержание письма: Гольдшмидт от имени Сарасате поздравляет венгерского композитора с выдающимся сочинением и сообщает, что тот его использовал без указания авторства только потому, что слышал эту мелодию от цыган и ему сообщили, что это популярная народная мелодия.

В письме речь идёт о песне «Csak egy szép lány van a világon», которую Сентирмаи написал в 1873 году. Существует версия, что на самом деле Сарасате не услышал эту песню от цыган, а, выразив в присутствии Ференца Листа желание познакомиться с образцами цыганской музыки, получил спустя время сборник нотных текстов от Илонки фон Равас (), ученицы Листа и племянницы Сентирмаи, где среди прочих песен была и «Csak egy szép lány van a világon». В этом случае он должен был знать об авторском характере данного произведения.

При новой публикации в 1884 году в начале третьей части было добавлено упоминание о том, что эта мелодия, принадлежащая Элемеру Сентирмаи, используется с любезного разрешения этого композитора.

Записи 
 В сделанной самим Сарасате записи «Цыганских напевов» (1904 год), сохранившейся до нашего времени, он исполняет только первую, вторую и четвертую части. Третья часть произведения отсутствует по неизвестной причине.
 Среди виртуозов, записавших «Цыганские напевы»: Яша Хейфец, Джордже Энеску, Найджел Кеннеди, Ицхак Перлман, Джошуа Белл и Анне-Софи Муттер.

В культуре 
 Фрагмент из «Цыганских напевов» вошёл в саундтрек версии Тетриса для семейства компьютеров Macintosh, разработанной Spectrum Holobyte в 1988 году.
Пластинка с авторским исполнением произведения фигурирует в сюжете японского фильма «Цыганские мотивы».
мелодия "Цыганские мотивы" используется в китайской дораме "В пути"

Примечания

Литература 
 Jost Peter. Filched Melodies — Sarasate’s 'Zigeunerweisen' (Gypsy Airs) under suspicion of plagiarism
 Caycedo H., Andrés. Sarasate y su tiempo. Secretaría de Cultura, Gobierno de Carabobo. Valencia (Venezuela), 1992.
 Iberni G., Luis. Pablo Sarasate. Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Madrid, 1994.
 Perez Ollo, Fernando. Sarasate. Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. Pamplona, 1980.
 Platon Meilan, Custodia. Pablo Sarasate (1844—1908). Eunsa, Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Barañáin, 2000.

Ссылки 
 Пабло Сарасате исполняет «Цыганские напевы» (запись 1904 года, YouTube)
 Джошуа Белл исполняет «Цыганские напевы» Пабло Сарасате (запись 2012 года, YouTube)

Произведения для скрипки и фортепиано
Произведения для скрипки с оркестром
Произведения Пабло де Сарасате